Okręg Kuldīga (łot. Kuldīgas rajons) – okręg w zachodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: windawskim, lipawskim, Saldus, Talsi i Tukums.

Główne miejscowości
 Kuldīga
 Skrunda
 Asunga
 Priedaine
 Ēdole
 Renda
 Vārme
 Rudbārži

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona okręgu Kuldīga

Kuldīga